Прока́зна — топоним:

 Проказна — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Проказна — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Другое 
 Проказа.